Lilla Gäddsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Gäddsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Lilla Gäddsjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (0,4 ha)

Se även
Gäddsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn